Łotwa jest państwem unitarnym, w skład którego wchodzą 4 krainy historyczne: Liwonia, Łatgalia, Kurlandia i Semigalia (art. 3 Konstytucji Łotewskiej).

Do 30 czerwca 2009 Łotwa podzielona była na 26 rejonów (rajons) i 7 miast wydzielonych (republikas pilsēta), oznaczonych na mapce numerami. Istniały cztery rodzaje podstawowej jednostki administracyjnej: rajonu pilsētās (miasta), pilsētās ar laku teritoriju (miasta z obszarami wiejskimi), novadi (powiaty) i pagasti (gminy). W jednostkach tych ludność wybierała radę na kadencję 2-letnią. W okręgach powoływana była rada okręgowa, w skład której wchodził przewodniczący rad gminnych. Od 2007 obowiązywał także podział na regiony (głównie dla celów planistycznych). Na Łotwie było pięć takich regionów, cztery wymienione wyżej krainy historyczne oraz Ryga.

1 lipca 2009 weszła w życie reforma administracyjna uchwalona 18 grudnia 2008. W wyniku tej reformy zniesiono rejony wprowadzając w zamian 109 powiatów (liczbę miast wydzielonych zwiększono do 9), które dzielą się na gminy wiejskie (novada pagastos) i miejskie (novada pilsētās).

Przypisy 

Podział administracyjny Łotwy